The King Is Dead ("il re è morto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Il re è morto (The King Is Dead) – romanzo di Ellery Queen del 1952

Musica 
 The King Is Dead – album dei The Decemberists del 2011

Televisione 
 Il re è morto (The King Is Dead) – episodio della sesta stagione de La casa nella prateria
 Il re è morto! (The King Is Dead) – episodio della seconda stagione de I Griffin